Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lan Bale e David Nainkin che hanno battuto in finale Mathias Huning e Adam Malik 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (semifinali)
 Jeremy Bates /  Mark Petchey (semifinali)

 Alexander Mronz /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
 Roger Smith /  Kenny Thorne (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1993